Plaats in Indonesië
 Telaga Sari (Sunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Telaga Sari (Tanjung Morawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra